Als Sprungfunktion wird bezeichnet:
 Die Heaviside-Funktion: Funktion, die auf den negativen Zahlen den Wert 0 und auf den positiven Zahlen den Wert 1 annimmt.
 Funktion zur Charakterisierung rein atomarer Maße auf den reellen Zahlen, siehe Sprungfunktion (Maßtheorie).